Дзели́нда — топоним в России:

 Дзелинда — река на севере Бурятии, правый приток Верхней Ангары.
 Дзелинда — разъезд Восточно-Сибирской железной дороги на Байкало-Амурской магистрали в Северо-Байкальском районе Бурятии.
 Дзелинда — курортная местность на севере Бурятии, у впадения реки Дзелинды в Верхнюю Ангару.